AMD puede referirse a:

 Asynchronous module definition, API de JavaScript para definir módulos cuyas dependencias se resuelven de forma asíncrona.
 Admira mi Desastre, banda de post-hardcore chilena.
 Advanced Micro Devices, empresa estadounidense productora de circuitos integrados.
 Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel (India), por su código IATA.
 AMD 65, Automata Módosított Deszantfegyver (Descenso Modificado Automático), variante húngara del fusil AK-47.
 Dram armenio, divisa de Armenia, por su código ISO 4217.

Siglas